Altmannsberg heißen folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Altmannsberg (Berching), Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Altmannsberg (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Altmannsberg (Ebersberg), Ortsteil der Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Altmannsberg (Vilseck), Ortsteil der Stadt Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Burgruine:
 Ruine Altmannsberg, bei Burg Mannsberg, Gemeinde Kappel am Krappfeld, Kärnten